Schauenstein označuje:

Schauenstein (město), německé město v zemském okresu Hof
německý název pro Šaunštejn, skalní  hrad v Českém Švýcarsku
Hrad Schauenstein, hrad ve městě Schauenstein 
Schauenstein (Pölla), rakouská zřícenina hradu u města Pölla
Zámek Schauenstein, švýcarský zámek u Fürstenau v kantonu Graubünden
německý název pro Šostýn, zříceninu hradu v Kopřivnici
příjmení
Adolf Schauenstein (1827–1891), rakouský lékař
Else Schauenstein (1880–1980), rakouský klavírista
Erwin Schauenstein (1918–1999), rakouský biochemik
Konrad Schauenstein (1944–2007), rakouský patolog a imunolog
Walther Schauenstein (1870–1943), rakouský gynekolog